Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2012 – trzynaste mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji. Odbyły się w formie turnieju rozegranego w dniach 6–7 października 2012 roku w indyjskim Pune. Była to jednocześnie kwalifikacja do Pucharu Świata 2013.

Informacje ogólne 
W rozegranym w Balewadi Sports Complex turnieju początkowo miało wziąć udział szesnaście reprezentacji, ostatecznie jednak swój przyjazd potwierdziło piętnaście z nich, wycofała się bowiem drużyna Uzbekistanu. Wśród uczestniczących zespołów znalazła się reprezentacja Fidżi, która uzyskała prawo do udziału w tym turnieju, jako kwalifikacji do Pucharu Świata, z mistrzostw Oceanii. Pozostałe drużyny rozstawione według rankingu ARFU zostały zatem podzielone na trzy grupy czterozespołowe i jedną złożoną z trzech drużyn, które w pierwszym dniu zawodów rywalizowały systemem kołowym. Do ćwierćfinałów awansowały dwie najlepsze z każdej z grup, pozostałe zaś walczyły o Bowl i Shield. W rozegranych w drugim dniu zawodów spotkaniach fazy play-off stawką były nie tylko medale tej imprezy, ale również awans do turnieju finałowego Pucharu Świata 2013 dla trzech najlepszych zespołów.

Składy reprezentacji: Fidżi, Hongkong, Filipiny, Sri Lanka, Singapur, Japonia.

Faworyzowane zespoły Japonii, Kazachstanu, Fidżi i Chin bez porażki awansowały do ćwierćfinałów, ostatnie dwie spotkały się zaś w finale. Lepsze okazały się zawodniczki z wysp Pacyfiku, w meczu o trzecie miejsce zwyciężyły natomiast Japonki, wraz z finalistkami kwalifikując się do Pucharu Świata 2013.

Rozstawienie

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl + Shield

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

2012
2012 w rugby union
2012 w Indiach
Sport w Indiach
Pune